La morte arriva per posta (Chain Letter) – romanzo di Christopher Pike del 1998
 Chain Letter – film del 2010 diretto da Deon Taylor